Тибуриум (cр.-лат. tiburium) — в западноевропейской средневековой архитектуре — башня, обычно в форме октогона (восьмигранника), которую возводили над средокрестием храма. В Испании похожее сооружение называют симборио ( , от  — «чашечка»). В Англии — «световая башня» (lantern tower).

Через оконные проёмы такой башни освещается внутреннее пространство. Поэтому такое сооружение сближают с понятием лантерны и часто называют октогональной лантерной. Однако тибуриумы, особенно в готической архитектуре, бывают огромными. Например, тибуриум-октогон собора в Кутансе (северо-западная Франция, 1220—1275) или «октогональная лантерна» готического собора в Или (Англия). Эту башню возвели в 1322—1328 годах из дерева, после того как обрушился каменный тибуриум старого норманнского собора.

Классический тибуриум, хотя и небольшого размера, создал Донато Браманте в церкви Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро в Милане (1478—1482). В 1492—1497 годах Браманте перестраивал старую базилику Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Сохранив базиликальный план, он пристроил массивную кубическую трибуну (основной объём средокрестия), а над трибуной возвёл огромный двухъярусный тибуриум с характерной «ломбардской арочной галереей» и шатровым покрытием.

Примечания 

Архитектурные элементы
Башни